Stadelhofer ist der Name von

 Carmen Stadelhofer (* 1947), Geschäftsführerin des ZAWiW
 Emil Stadelhofer (1872–1961), deutscher Bildhauer
 Dr. Emil A. Stadelhofer (1915–1977), Schweizer Diplomat
 Helmut Stadelhofer (1914–1979), deutscher Maler
 Erhard Stadelhofer (* 1948), Unternehmensberater

Siehe auch:
 Stadlhofer
 Stadelhof
 Stadelhofen (Begriffsklärung)